Eratòstenes de Cirene, astrònom, historiador, geògraf, filòsof, poeta, crític teatral i matemàtic grec
 Eratòstenes d'Atenes, un dels trenta tirans d'Atenes.
 Eratòstenes Escolàstic, poeta grec